Die heute polnische Stadt Toruń () erlebte während ihrer Geschichte mehrere länger währende Belagerungen und Zernierungen, aber auch Versuche, sie im Handstreich einzunehmen. So wurde die Stadt während der Schwedisch-Polnischen Kriege beispielsweise 1629 von schwedischen Truppen unvermutet, aber erfolglos, angegriffen und 1655 durch eine schwedische Armee zur kampflosen Übergabe gezwungen. Der Belagerung von 1658 wiederum ging eine längere Zernierung der Stadt im Jahr davor voraus. 1809 schließlich versuchten österreichische Truppen die Stadt im Rahmen des Weichselfeldzuges in ihre Gewalt zu bekommen.

Belagerungen von Thorn im eigentlichen Sinn waren die folgenden Ereignisse:
 Belagerung von Thorn (1658) durch ein königlich-polnisches Heer und seine Verbündeten im Rahmen des Zweiten Nordischen Krieges
 Belagerung von Thorn (1703) durch ein Heer des schwedischen Königs Karls XII. im Rahmen des Großen Nordischen Krieges
 Belagerung von Thorn (1813) durch ein russisches Heer im Rahmen der Napoleonischen Kriege